Italia
 All Saints Church – chiesa di Milano

Regno Unito
 All Saints Church – chiesa di Aldwincle, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di All Saints' South Elmham, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Aston-on-Trent, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Bakewell, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Balterley, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Barrowby, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Beeby, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa della parrocchia di Benhilton, nella Grande Londra, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa della parrocchia di Berrington, nella Grande Londra, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa della parrocchia di Billesley, nella Grande Londra, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Bolton, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Boltongate, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Boughton Aluph, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Breadsall, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Bristol, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Buncton, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Burton in Lonsdale, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Calbourne, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Cambridge, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Chadshunt, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Cheltenham, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Childwall, a Liverpool, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Church Lawton, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Claverley, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Crondall, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Deganwy, nel Galles
 All Saints Church – chiesa di Dodington, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Earls Barton, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di East Meon, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Edmonton, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Ellough, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Evesham, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Freshwater, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Fulham, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Glencarse, in Scozia
 All Saints Church – chiesa di Godshill, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Great Saughall, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Great Steeping, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Gresford, nel Galles
 All Saints Church – chiesa di Gurnard, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Handley, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Harewood, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Harling, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Harthill, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Hertford, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Highbrook, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Higher Walton, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Hoole, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Horsham, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Icklingham, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Idmiston, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Kingston upon Thames, nella Grande Londra, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Lathbury, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Leamington Spa, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Leek, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Leicester, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Little Somborne, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Little Wenham, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Long Whatton, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Lupton, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Lydd, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Maidenhead, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Maidstone, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Marple, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Monkwearmouth, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Newchurch, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Newcastle upon Tyne, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Northallerton, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Northampton, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Nottingham, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Marple, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Odiham, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Oxford, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Oxted, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Oystermouth, nel Galles
 All Saints Church – chiesa di Patcham, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Reading, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Rotherham, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Ryde, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Scholar Green, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Selsey, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Shirburn, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Shorncote, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Siddington, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Somerford, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Southampton, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Speke, a Liverpool, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di St Andrews, in Scozia
 All Saints Church – chiesa di St Helens, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Staplehurst, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Stourmouth, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Sutton Courtenay, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Theddlethorpe All Saints, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Thelwall, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Thornton Hough, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Thurgarton, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Ulcombe, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Urmston, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Waldershare, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di West Dulwich, nella Grande Londra, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Westminster, nella Grande Londra, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Weston, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Weston-on-Avon, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Wing, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Winterton, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Wordwell, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di North Street, a York, in Inghilterra
 All Saints Church – chiesa di Pavement, a York, in Inghilterra

Stati Uniti d'America
 All Saints Church – chiesa di Chicago, nell'Illinois
 All Saints Church – chiesa di Houston, in Texas
 All Saints Church – chiesa di Indianapolis, nell'Indiana
 All Saints Church – chiesa di Navesink, nell'New Jersey
 All Saints Church – chiesa di New York, nell'omonimo stato
 All Saints Church – chiesa di Taylorsville, nel Kentucky